Un Simiot est une créature diabolique de la mythologie pyrénéenne et catalane.

Patronyme

 Alexandre-Étienne Simiot (1807-1879), journaliste et homme politique français ;
 André Simiot (1815-1883), compositeur et auteur dramatique français ;
 Bernard Simiot (1904-1996), écrivain français ;
 Jacques François Simiot (1769-1844), facteur lyonnais d'instruments à vents ;
 Philippe Simiot, écrivain français, fils de Bernard.